Sven Davidsson  kan avse någon av följande personer:

 Sven Davidson (1928–2008), tennisspelare
 Sven Davidsson (konstnär) (1911–2004), målare och skulptör
 Sven Davidson (politiker) (1931–2005), ingenjör och högerextrem politiker